З. Либин — псевдоним, настоящее имя Израиль Гурвич (1872, Горки Могилевской губернии — 1955, Нью-Йорк), — еврейский писатель и драматург, родом из Российской империи. Писал на идише.

Биография 
Израиль Гурвич родился в местечке Горки Могилевской губернии в семье меламеда Зусмана Гурвича и Доры Герман. Учился в местном хедере. С 1885 работал в аптеке.

В 1891 эмигрировал в Лондон, где работал шляпочником. Через шесть месяцев уехал в США, где продолжил работать шляпочником, затем продавцом газет.

Первые рассказы написал на русском языке. После приезда в США стал писать на идише, печатался в еврейских изданиях Нью-Йорка. В 1900 дебютировал как драматург пьесой «Ди фар-шпетикте хупе» («Запоздалая хупа»). Последнюю пьесу «Ун геконт зайн гликлех» («И мог быть счастливым») написал в 1931. Из прозаических сочинений были изданы «Геклибене скицн» («Избр. очерки»), 1902, «Геклибене шрифтн» («Избр. произв.»), 1910.

Пьесы 
 «Ди фар-шпетикте хупе» («Запоздалая хупа»), 1900;
 «Геброхене герцер» («Разбитые сердца»), 1903;
 «Ди вилде» («Дикие»), 1905;
 «Ди фремде» («Чужие»), 1906;
 «Дер троймер» («Мечтатель»),1906;

Примечания

Литература 
Лившиц Владимир, «Буду писать, пока руки мои будут в состоянии держать перо…» // Евреи в Горках: судьбы и дела. — Горки-Нацрат-Илит. 2012. — С.75-77.

Ссылки 
 
 Israel-Zalman Hurvitsh

Писатели на идише
Литераторы, известные под псевдонимами